Юрий Курдюмов:
 Курдюмов, Юрий Владимирович (1859—1936) — музыковед.
 Курдюмов, Юрий Олегович — российский тренер по лёгкой атлетике.